Bidê
 Bide - apelido de Alcebíades Barcellos

Ou ainda:
 BID

Desambiguação